Mannbar ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Mannbar (1913–2002), deutscher Politiker (KPD/SED), Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime und Funktionär

Siehe auch:
 Ephebe
 Mannbarkeit
 Mannbarkeitsritual